Слова́рь ру́сского языка́, соста́вленный Вторы́м отделе́нием Импера́торской акаде́мии нау́к, впоследствии Слова́рь ру́сского языка́, соста́вленный коми́ссией по ру́сскому язы́ку Акаде́мии нау́к СССР — незавершенный большой академический толковый словарь русского литературного языка. Выходил в форме отдельных выпусков (иногда переиздавашихся готовыми томами) в 1891—1937 годах под редакцией Я. К. Грота, А. А. Шахматова, В. И. Чернышёва, Л. В. Щербы и других.

Словарь русского языка. Составлен Вторым отделением. Императорской Академии Наук. СПб., 1891—1930.
 Т. 1, вып. 2 (А—Втас), 1891;
 Т. 1, вып. 2 (Втас—Да), 1892;
 Т. 1, вып. 3 (Да—Дя), 1895;
 Т. 2, вып. 1 (Е—Железный), 1897;
 Т. 2, вып. 2 (Железный—За), 1898;
 Т. 2, вып. 3 (За—Заграчить), 1899;
 Т. 2, вып. 4 (Заграять—Закрепить), 1900;
 Т. 2, вып. 5 (Закрѣплять—Заносить), 1901;
 Т. 2, вып. 6 (Заносить—Засада), 1902;
 Т. 2, вып. 7 (Засада—Заудиться), 1902;
 Т. 2, вып. 8 (Заудак—Зелье), 1905;
 Т. 2, вып. 9 (Зельце—Зятюшко), 1907;
 Т. 3, вып. 1 (И—Изба), 1922, под ред. С. К. Булича;
 Т. 3, вып. 2 (Изба—Издёргивать), 1927—1929, под ред. Л. В. Щербы и Е. Ф. Карского;
 Т. 4, вып. 1 (К—Кампилист), 1906—1907;
 Т. 4, вып. 2 (Кампания—Качалка), 1908;
 Т. 4, вып. 3 (Качалка—Класться), 1909, под ред. Д. К. Зеленина;
 Т. 4, вып. 4 (Класться—Когда), 1910, под ред. Д. К. Зеленина;
 Т. 4, вып. 5 (Когда—Колпакъ), 1911, под ред. Д. К. Зеленина;
 Т. 4, вып. 6 (Колпак—Концепция), 1912;
 Т. 4, вып. 7 (Концепція—Корпунья), 1913, под ред. Д. К. Зеленина;
 Т. 4, вып. 8 (Корпусистый—Кошнячёкъ), 1914, под ред. Д. К. Зеленина;
 Т. 4, вып. 9 (Кошоба—Крикунъ), 1916, под ред. Д. К. Зеленина;
 Т. 4, вып. 10 (Крикун—Крошечный), 1926;
 Т. 5, вып. 1 (Л.—Лёгкій), 1915, под ред. С. П. Обнорского;
 Т. 5, вып. 2 (Лёгкий—Летунок), 1927;
 Т. 5, вып. 3 (Летунчик—Лисичий), 1928;
 Т. 6, вып. 1 (М—Малый), 1914—1917, 1927, под ред. П. Л. Маштакова и В. М. Истрина;
 Т. 6, вып. 2 (Малый—Маститый), 1929;
 Т. 8, вып. 1 (Не—Невремище), 1916—1918, 1927, под ред. В. И. Чернышёва;
 Т. 8, вып. 2 (Невремя—Недорубщик), 1929;
 Т. 9, вып. 1 (О—Обезоруживать);
 Т. 9, вып. 2 (Обезоруживать—Обкататься), 1930.

Словарь русского языка, составленный комиссией по русскому языку Академии наук СССР. 2-е изд. Л., 1930—1932.
 Т. 5, вып. 1 (Л—Лактукон), 1930;
 Т. 5, вып. 2 (Лактукопикрин—Лебёдушка), 1932;
 Т. 6, вып. 1 (М—Малый), 1932;
 Т. 8, вып. 1 (Не—Невинность), 1932; новое, перераб. и доп. изд. Л., 1932. Т. 1, вып.1 (А—Ажно), 1932;
 Т. 1, вып. 2 (Ажно—Аллотрилогия), 1933;
 Т. 6, вып. 2 (Малый-Масловый), 1933;
 Т. 8, вып. 2 (Невинность—Недовернуться), 1933. 7-е изд. Л.-М., 1934—1937. Т. 1, вып.3. (Аллотриморфный—Анархический), 1935;
 Т. 1, вып. 4 (Анархический—Антиципироваться), 1936;
 Т. 5, вып. 1 (Д—Даятельный), 1937;
 Т. 9, вып. 1 (И—Идеализировать), 1935;
 Т. 11, вып. 3 (Лебёдушка—Лезгинка), 1934;
 Т. 11, вып. 4 (Лезгота—Лесной), 1935;
 Т. 12, вып. 2 (Малый—Масловый), 1934;
 Т. 12, вып. 3 (Маслоглазый—Махать), 1936;
 Т. 13, вып. 4 (Нежуренный—Некрытый), 1935;
 Т. 14, вып. 4 (Облупливать—Ободрать), 1935;
 Т. 14, вып. 5 (Ободраться—Обратность), 1936.

Примечания

Ссылки 

 Обзор русских толковых словарей
 Грузберг А. А. «Тезаурус» // Филолог, вып. 20, 2012 (статья о толковых словарях).
 Указатель томов
 Т. I. А—Д. СПб., 1895. 
 Т. II. Е. Ж. З. СПб., 1907. 
Т. IV. Вып. 1. К—Кампилитъ. СПб., 1906–1907. 
Т. IV. Вып. 10. Крикунъ—Крошечный. Л., 1926.  
 Т. V. Вып. 2. Легкій—Летунокъ. Л., 1927. 
 Т. V. Вып. 3. Летунчикъ—Лисичій. Л., 1928. 
Т. VIII. Вып. 1. Не—Невремище. Л., 1927. 
 Т. VIII. Вып. 2. Невремя—Недорубщикъ. Л., 1929. 
Т. IX. Вып. 1. О—Обезоруживать. Л., 1929. 
Т. IX. Вып. 2. Обезоруживать—Обкататься. Л., 1930.

Словари русского языка
Толковые словари
Многотомные издания